Името Трънково носят две български села:

 Трънково (Област Стара Загора)
 Трънково (Област Ямбол)